Héléne Polle est une écrivain et journaliste française née à Rabat (Maroc) le . Elle est l'auteur du livre Je contrôle tout (enfin presque), publié aux éditions Carnot (2005).

Son deuxième roman, Tout est possible, est devenu par deux fois meilleure vente sur Amazon Kindle dans la catégorie Comédie et Bandes dessinées.

Inspirée par les romans de Bridget Jones ou de Nicole de Buron, l'auteur s'inspire de son quotidien afin de dépeindre les situations communes de la vie avec un style drôle et tonique.

Notes et références

Liens externes 
 

Écrivain français du XXIe siècle
Femme de lettres française
Journaliste française du XXe siècle
Journaliste française du XXIe siècle
Naissance en janvier 1956
Naissance à Rabat